«Король Рогер» (), другое название «Пастух» () — опера в трёх актах Кароля Шимановского на либретто Ярослава Ивашкевича.

История создания 
Композитор был очарован стариной и средними веками и, на момент создания Короля Рогера уже написал оперу  на библейский сюжет. Во время путешествий по Италии и Сицилии в 1914—1915 услышал эпическое произведение о короле Рожере. После постановки и неудачи Хагита, Шимановский вынашивал план новой оперы. Убедив в 1918 Ивашкевича написать либретто, сам приступил к созданию музыки.

Премьера

Содержание

Дискография 
 1965 — Mierzejewski/Rumowska/Malewicz-Madey/Nikodem/Pustelak/Hiolski/Dabrowski — Muza
 1988 — Robert Satanowski — Teatr Wielki w Warszawie — Koch Schwann
 1994 — Karol Stryja — Filharmonia w Katowicach — Marco Polo / Naxos
 1998 — Simon Rattle — City of Birmingham Symphony Orchestra — EMI, live in Birmingham
 2003 — Jacek Kaspszyk — Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie — CD Accord
 2007 — Ewa Michnik — Buczek/Tolstoy/Dobber, Opera Wrocławska — Polskie Wydawnictwo Audiowizualne DVD
 2009 — Elder/Pasichnyk/Sokolova/Graham-Hall/Hartmann/Hendricks/Coliban — Bregenz — C Major DVD

Примечания 

Оперы 1926 года
Музыка Польши
Оперы на польском языке